Riddick ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Riddick (* 1973), US-amerikanischer Basketballspieler
 Carl W. Riddick (1872–1960), US-amerikanischer Politiker
 Steve Riddick (* 1951), US-amerikanischer Sprinter und Leichtathletiktrainer
 Theo Riddick (* 1991), US-amerikanischer Footballspieler

Riddick ist der Name der fiktiven Figur Richard B. Riddick aus folgenden Filmen und Computerspielen:
 Pitch Black – Planet der Finsternis, US-amerikanischer Science-Fiction-Film (2000), in dem der Charakter von Riddick eingeführt wird
 Riddick: Chroniken eines Kriegers, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von David Twohy (2004)
 Riddick: Krieger der Finsternis, US-amerikanischer Science-Fiction-Zeichentrickkurzfilm (2004)
 Riddick: Überleben ist seine Rache, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von David Twohy (2013)
 The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, Computerspiel (2004)
 The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena, zweites Spiel der Riddick-Computerspiele (2009)

Siehe auch:
 Reidick